John Smith (1580–1631) – angielski żołnierz i kolonizator Wirginii
 John Smith (1655–1723) – brytyjski polityk, parlamentarzysta
 John Warwick Smith (1749–1831) – angielski malarz pejzażysta
 John Raphael Smith (1751–1812) – angielski malarz, pastelista i rytownik
 John Walter Smith (1845–1925) – amerykański przedsiębiorca i polityk, senator
 John Maynard Smith (1920–2004) – brytyjski biolog
 John Smith (1931–1995) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 John Mortimer Smith (1935–2019) – amerykański duchowny katolicki
 John Smith (1938–1994) – brytyjski polityk, były lider Partii Pracy
 John Alan Smith (ur. 1942) – zambijski zapaśnik
 John Smith (ur. 1952) – australijski kierowca wyścigowy
 John Smith (ur. 1965) – amerykański zapaśnik, medalista olimpijski
 John-Patrick Smith (ur. 1989) – australijski tenisista
 John Smith (ur. 1990) – południowoafrykański wioślarz
 John Smith – kanadyjski wioślarz

Film 
 John Smith – film z 1922